Кулико́в (як варіант Куліков) — російське прізвище. Жіноча форма — Куликова.
 Куликов Андрій Вікторович ( 1957) — журналіст, ведучий програми «Свобода Слова».
 Куликов Веніамін Сергійович (1982—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куликов Віктор Георгійович (1921—2013) — радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу (1977), начальник Генерального штабу СРСР (1971—1977).
 Куліков Віталій Євгенович ( 1978) — російський актор театру та кіно.
 Куліков Віктор Олексійович ( 1971) — український футболіст.
 Куликов Віталій Миколайович ( 1935) — український художник.
 Куликов Георгій Іванович  (1924—1995) — радянський і російський актор театру і кіно, Заслужений артист РРФСР (1967).
 Куліков Денис Дмитрович (2001—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куликов Дмитро Володимирович ( 1990) — російський хокеїст.
 Куликов Дмитро Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Куликов Дмитро Олексійович (1979—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куликов Євген Леонідович ( 1946) — український скульптор, лауреат Шевченківської премії (1983).
 Куликов Кирило Борисович ( 1969)  — український політик, депутат ВР України.
 Куликов Костянтин Олексійович (1902—1987) — радянський астроном.
 Куликов Леонід Денисович (1913—?) — український радянський архітектор.
 Куликов В'ячеслав Олександрович ( 1978) — український хокейний тренер.
 Куликов Олександр Петрович ( 1955) — український хокейний тренер.
 Куликов Олексій Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куліков Петро Мусійович ( 1952) — Ректор Національної академії будівництва та архітектури.
 Куліков Сергій Станіславович ( 1968) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Куликів
 Куліков Андрій Герасимович — директор з виробництва підприємства «Фірма „Гармаш“» Лиманського району (Одеська область), заслужений працівник промисловості України.

Примітки 

Російські прізвища